Geissbühler ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Geissbühler (* 1976), Schweizer Politikerin (SVP)
 Luke Geissbühler (* 1970), US-amerikanischer Kameramann
 Rolf Geissbühler (1941–2010), Schweizer Schriftsteller
 Sabina Geissbühler-Strupler (* 1950), Schweizer Politikerin (SVP)
 Simon Geissbühler (* 1973), Schweizer Historiker, Politikwissenschaftler und Diplomat